Taos bezeichnet:
 Taos (Volk), ein Indianervolk in New Mexico
 Taos Pueblo, die älteste ununterbrochen bewohnte Siedlung Amerikas, in New Mexico
 Taos (New Mexico), eine Kleinstadt nahe dem Taos Pueblo im Tal des Rio Grande
 Taos Art Colony, in Taos (New Mexico) gegründete Künstlerkolonie
 Ranchos de Taos, eine weitere Siedlung, flussabwärts von Taos
 Taos County in New Mexico
 Taos (Missouri), eine Ortschaft im Cole County, im US-Bundesstaat Missouri
 VW Taos, ein SUV von Volkswagen
 ein Softwaresystem, das u. a. die Basis von AmigaDE und Elate bildet